Аспургидите (, Aspurgiden) са династия, управлявала Боспорското царство на полуостров Крим на Кимерийския Босфор на северната част на Черно море и на бреговете на Palus Maeotis (Азовско море). Столица е Пантикапей.

Царете носят от Аспург (Aspourgos; † 38 г.), след като той получава от император Тиберий царската титла и римско гражданство, името Tiberios Ioulios. Аспург се жени за тракийската принцеса Гепепирис, дъщеря на Котис III (сапеи) и Антония Трифена.

Те сменят династията на Спартокидите.